

Geografia 
 Tokio – traslitterazione alternativa del nome della capitale del Giappone
 Tokio – comunità non incorporata della Contea di Benson, Dakota del Nord
 Tokio – comunità non incorporata della Contea di McLennan, Texas
 Tokio – comunità non incorporata della Contea di Terry, Texas

Musica 
 Tokio – band pop rock giapponese
 Tokio – il loro album di debutto

Altro 
 498 Tokio – asteroide della fascia principale
 Tokio – gioco arcade della Taito Corporation
 Tokio – yacht
 Tokio – libreria di input/output asincrona per il linguaggio di programmazione Rust

Pagine correlate 
 Tokyo (disambigua)